Réjaumont (Gers)
 Réjaumont (Hautes-Pyrénées)